Palazzo Orsini pode referir-se a um dos seguintes palácio italianos:
Palazzo Orsini (Monterotondo)
Palazzo Orsini (Licenza)
Palazzo Orsini (Milão)
Palazzo Orsini (Pitigliano)
Fortezza Orsini (Sorano)

Desambiguação